Marius-Ioan Piso (n. 1953, București) este un fizician român, doctor în fizică, care îndeplinește funcția de director  al Agenției Spațiale Române.

Biografie
S- a născut în familia lui Ioan Piso de la București, care ar fi avut rădăcini italiene.
A absolvit liceul la București și facultatea de fizică la Universitatea din Cluj, unde l- a avut că profesor pe Zoltan Gabos. Ulterior, in anul 1990 și- dat doctoratul la profesorul Ioan Gottlieb, șeful catedrei de fizică teoretică a Universității din Iași, lucrând în cadrul Institutului de Electrotehnica de la București. Este membru PCR din anii de studii la Universitate. Ulterior, după aprobarea doctoratului a fost numit șef al laboratorului Gravitație din cadrul Institutului de Științe Spațiale din cadrul Institutului de Fizică Atomică.
A fost prieten cu cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, care l- a promovat în postul de secretar al Agenției Spațiale Române.
Este căsătorit cu Anca. Are o fiică Ana- Maria.

Cercetare
Conform bazei de date Astrophysics Data System are 30 de publicații la 2022 , care sunt slab citate, astfel încât H= 2,(total), =1  (refereed)

Despre
 Ralph's Hubner, Who is who in Romania, 2008

Nașteri în 1953
Fizicieni români în viață
Fizicieni din secolul al XX-lea